Саприкіна — жіноча форма прізвища Саприкін.
 Саприкіна Ірина Валентинівна — суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у відставці, відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня.
 Саприкіна Ірина Володимирівна (* 1995) — українська футболістка, нападниця «Житлобуду-2».
 Саприкіна Оксана (* 1978) — українська велогонщиця. Учасниця Олімпійських ігор-2000.
 Саприкіна Людмила Тихонівна (* 1937) — кандидат фізико-математичних наук, доцент. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Саприкіна Ольга Степанівна (* 1924) — радянська підпільниця в часі нацистсько-радянської війни.

Примітки 

жіночі форми прізвищ